Брестовац може бити:

 Брестовац, насеље у општини Кнић, Србија;
 Брестовац, насеље у општини Бор, Борски округ, Србија;
 Брестовац, насеље у општини Неготин, Србија;
 Брестовац, насеље у општини Бојник, Јабланички округ, Србија;
 Брестовац, насеље града Лесковца, Србија;
 Брестовац, насеље у општини Босански Петровац, ФБиХ, БиХ;
 Брестовац, насеље и седиште истоимене општине у Пожешко-славонској жупанији, Хрватска;
 Брестовац, насеље у Истри;
 Брестовац, насеље и седиште истоимене општине, округ Тимиш, Румунија;

или:
 Банатски Брестовац, насеље у општини Панчево, Србија;
 Бачки Брестовац, насеље у општини Оџаци, Србија;
 Гарешнички Брестовац, насеље града Гарешнице, Бјеловарско-билогорска жупанија, Хрватска;
 Даруварски Брестовац, насеље у општини Кончаница, Бјеловарско-билогорска жупанија, Хрватска;
 Брестовачка бања, бања близу села Брестовац код Бора, Србија.

Види још 
 Брестовец
 Брестово
 Брест
 Бресје